«Яндекс.Закладки»  — проєкт компанії «Яндекс» для зберігання призначених для користувача закладок поза браузером (в мережі). Проєкт закрито.

Особливості  

 Закладки користувача можуть бути розподілені по папках (рубриками). 
 Користувач може опублікувати додану закладку на особистій сторінці Я.ру. 
 Сервіс Яндекс.Закладок інтегрований в Елементи Яндекса, що дозволяє користуватися закладками без відвідування власне сайту. 
 Закладки користувача видаляються в тому випадку, якщо він не користувався ними більше 1 року.

Закриття 
З 13 квітня 2015 року сервіс закритий. За повідомленням Яндекса, після закриття сервісу файл з закладками зберігатиметься на Яндекс.Діск користувача.

Див. також  
 Яндекс
 Соціальні закладки

Посилання   
 Яндекс.Закладки

Примітки  

Яндекс
Сайти, засновані 2004
Зникли 2015
Засновані в Росії 2004